Geografia:
 Vall de Colieto
 Coll de Colieto
 Crestells de Colieto
 Diversos estanys de la Vall de Colieto:
 Estany de Colieto
 Estanys de Colieto
 Estany Blau de Colieto
 Estanyets de Colieto
 Estany Gran de Colieto
 Estany Tort de Colieto